Název Tisíciletý dub nesla řada významných nebo památných stromů, většina z nich však zanikla:

 Tisíciletý dub (Ahníkov) – okres Chomutov (zaniklý strom)
 Tisíciletý dub (Albrechtice) – okres Most (zaniklý strom)
 Tisíciletý dub (Bílá hora) – Praha (zaniklý strom opředený pověstmi)
 Tisíciletý dub (Choltice) – okres Pardubice (zaniklý strom, zachycený na malbě Aloise Kirniga)
 Tisíciletý dub (Lechovice) – okres Znojmo (také známý jako Lechovický šípák)
 Tisíciletý dub (Náměšť nad Oslavou) – okres Třebíč (také známý jako Žižkův dub)
 Tisíciletý dub (Osek) – okres Teplice (také známý jako Tlustý dub, Husův dub nebo Žižkův dub, zaniklý, torzo kmene)
 Tisíciletý dub (Petrohrad) – okres Louny (také známý jako Selský dub či Dub Petra Bezruče)
 Tisíciletý dub (Stochov) – okres Kladno (známější jako Svatováclavský dub)
 Tisíciletý dub (Žehušice) – okres Kutná Hora (také známý jako Císařský dub)